Явления Христа — явления Иисуса Христа после Своего воскресения.

 Явления Христа ученикам — описанные в Евангелиях случаи явления воскресшего Иисуса Христа его ученикам до его Вознесения.
 Явление Христа Марии Магдалине
 Явление Иисуса Христа Деве Марии
 Картина «Явление Христа народу» А. Иванова изображает момент земной жизни Христа.

Житие Иисуса Христа